Буда () — упразднённая деревня в Судковском сельсовете Хойникского района Гомельской области Беларуси.

Находится на территории Полесского радиационно-экологического заповедника.

География 
Рядом с деревней есть залежи железняка.

Расположение 
В 25 км на запад от районного центра Хойники и железнодорожной станции в этом городе, расположенной на ветке Василевичи — Хойники отходящей от линии Брест — Гомель и в 128 км от Гомеля.

Гидрография 
На восточной окраине мелиоративные каналы, связанные с рекой Припять (приток реки Днепр).

Транспортная система 
Транспортная связь по просёлочной, а затем по автодороге Борщевка — Наровля.

В деревне нет жилых домов (2004 год). Планировка складывается из 2-х прямолинейных улиц с меридиональной и широтной ориентацией. Застройка двухсторонняя. Дома деревянные, усадебного типа.

Экология и природа 
В связи с радиационным загрязнением после Чернобыльской катастрофы жители (56 семей) переселены в места не загрязнённые радиацией.

История 
Согласно письменным источникам деревня известна с XIX века в составе Юровичской волости Речицкого уезда Минской губернии. В 1930 году жители деревни вступили в колхоз.

Во время Великой Отечественной войны на фронтах погибли 30 жителей деревни. В мае 1943 года оккупанты полностью сожгли деревню.

В 1959 году деревня находилась в составе колхоза имени А.А. Жданова с центром в деревне Тульговичи.

До 31 декабря 2009 года в Дворищанском сельсовете, переименованный в Судковский.

Население

Численность 
1980-е годы — жители деревни (56 семей) переселены

Динамика 
 1897 год — 13 дворов (согласно переписи)
 1908 год — 137 жителей, 25 дворов
 1940 год — 206 жителей, 42 двора
 1959 год — 267 жителей (согласно переписи)
 1980-е годы — жители деревни (56 семей) переселены

Примечания

Литература 
 Гарады і вёскі Беларусі: Энцыклапедыя. Т.2, кн.2. Гомельская вобласць/С. В. Марцэлеў; Рэдкалегія: Г. П. Пашкоў (галоўны рэдактар) і інш. — Мн.: БелЭн, 2005. 520с.: іл. Тыраж 4000 экз. ISBN 985-11-0330-6 ISBN 985-11-0302-0

Ссылки 

Исчезнувшие населённые пункты Хойникского района
Населённые пункты Чернобыльской зоны отчуждения (Белоруссия)
Покинутые населённые пункты